Spirifer (dier), een uitgestorven geslacht van armpotigen
 Spirifer (magazine), een driemaandelijks magazine van de Belgische Vereniging voor Paleontologie